Balla Ferenc (1907–1994) vegyészmérnök
 Balla Ferenc (1930) fizikoterápiás, rehabilitációs szakorvos, író és helytörténész